

Miejscowości w Polsce 
 Szymany – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Szymany – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz
 Szymany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Szymany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Port lotniczy Olsztyn–Mazury – port lotniczy znajdujący się w pobliżu wsi
 Szymany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

Miejscowości na Białorusi 
 Szymany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Szymany – dawna wieś. Tereny na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.

Zobacz też 
 Nienałty-Szymany, Stypułki-Szymany, Szymany-Kolonie
 Szymanów, Szymanowo